Mietwagen steht für folgende Angebote der Personenbeförderung:

 Leihwagen, ein Fahrzeug für Selbstfahrer (Autovermietung)
 Mietwagen mit Fahrer, Personenmietwagen, ein Fahrzeug, das mit Fahrer gemietet wird, ähnlich einem Taxi

Siehe auch